Carpov ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Carpov (1699–1768), deutscher Philosoph, Theologe, Mathematiker, Rektor und Universalgelehrter
 Paul Theodor Carpov (1714–1765), deutscher Philologe, Theologe, Rektor und Hochschullehrer